Wilczynski oder Wilczyński ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernest J. Wilczynski (1876–1932), US-amerikanischer Mathematiker
 Karl Wilczynski (1884–1959), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Katerina Wilczynski (1894–1978), deutsche Malerin, Radiererin und Illustratorin
 Klaus Wilczynski (1920–2008), deutscher Journalist
 Konrad Wilczynski (* 1982), österreichischer Handballspieler
 Peter Wilczynski (* 1958), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Theaterregisseur
 Stanisław Wilczyński (1900–1982), polnischer Skilangläufer